

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
 Прыжки в высоту, женщины

Мехико, Национальный стадион, 16—17.10.1968

Квалификационные соревнования 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

24 участницы разбиты на 2 группы по 12 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 1,74 м.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Примечания

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1964 — прыжки в высоту (женщины)
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — прыжки в высоту (мужчины)
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 — прыжки в высоту (женщины)

Ссылки
 Athletics at the 1968 Ciudad de México Summer Games: Women's High Jump .

Прыжки в высоту на Олимпийских играх